

Geografia

Austria 
 Deutsch Goritz – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Südoststeiermark
 Deutsch Kaltenbrunn – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Jennersdorf
 Deutsch Schützen-Eisenberg – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Oberwart
 Deutsch-Griffen – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Sankt Veit an der Glan
 Deutsch-Wagram – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Gänserndorf
 Bad Deutsch-Altenburg – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Bruck na der Leitha

Niemcy 
 Deutsch Crone
 Deutsch Evern – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüneburg
 Deutsch Krone – dawny powiat
 Deutsch-Wilmersdorf – dawna nazwa Wilmersdorfu

Osoby 
 Awraham Deutsch – izraelski rabin, filozof i polityk
 David Deutsch – izraelski fizyk
 Ernst Deutsch – austriacki aktor
 Giovanni Deutsch – niemiecki duchowny
 Helene Deutsch – polska psychoanalityczka
 Otto Erich Deutsch – austriacki muzykolog
 Tamás Deutsch
 Wilhelm Deutsch – niemiecki kierowca wyścigowy

Inne 
 Deutsch – niemiecka nazwa języka niemieckiego
 Deutsch Aktuell – dwumiesięcznik
 Deutsch Junior – czasopismo
 Deutsch Nepal – szwedzki projekt muzyczny
 Deutsch Translator – tłumacz komputerowy
 Deutsch-Bonnet – francuskie przedsiębiorstwo samochodowe

Zobacz też 
 Zertifikat Deutsch